Sezon (1962/1963) był 60. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 14 drużyn. 2 ostatnie zespoły spadły do drugiej ligi. Tytułu nie obroniła drużyna Vasas SC. Nowym mistrzem Węgier został zespół Ferencvárosi TC. Tytuł króla strzelców zdobył Ferenc Bene, którzy w barwach klubu Újpesti Dózsa SC strzelił 23 gole.

Uczestnicy

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1962 w piłce nożnej
1963 w piłce nożnej